:
 Грибок — небольшой гриб.
Грибок — разговорное (вульгарное) название заболеваний человека и животных, вызванных патогенными грибами. То же, что микозы
 Грибок — разговорное (вульгарное) название поражений древесины и других пористых строительных материалов микроорганизмами, в том числе грибами
 Грибок — малый архитектурный элемент детской игровой площадки
 Грибок — швейная принадлежность, используемая для штопки вещей